Novogrigórievka (Belogorsk), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna
 Novogrigórievka (Nijnegorski), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna